Bird Island – wyspa w Australii w archipelagu Whitsunday Islands
 Bird Island – wyspa w Gambii
 Bird Island – wyspa i rezerwat przyrody w Południowej Afryce
 Bird Island – wyspa w Południowej Georgii
 Bird Island – wyspa na Alasce w archipelagu Fox Islands
 Bird Island – wyspa w Karolinie Północnej
 Bird Island – wyspa Seszeli

Miejscowości w USA:
 Bird Island – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
Gminy w USA:
 Bird Island (ang. Bird Island Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville